Bonger ist der Familienname folgender Personen: 

 Andries Bonger (1861–1936), niederländischer Versicherungskaufmann und Kunstsammler
 Johanna van Gogh-Bonger (1862–1925), niederländische Kunstsammlerin
 Willem Adriaan Bonger (1876–1940), niederländischer Soziologe und Kriminologe